A must to avoid (EP), een EP van Herman's Hermits
A must to avoid (single) een single van genoemde EP